Сельское поселение Непецинское — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Коломенском муниципальном районе Московской области.

Административный центр — село Непецино.

Упразднено вместе со всеми другими поселениями бывшего Коломенского муниципального района с 21 апреля 2017 года.

География 
Муниципальное образование расположено в северо-западной части района. На востоке граничит с сельским поселением Радужным, на юге — с сельским поселением Проводниковским, на западе — с сельским поселением Аксиньинским Ступинского района, на севере — с сельским поселением Фединским Воскресенского района. Площадь территории сельского поселения составляет .

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 19 населённых пунктов:
 село Непецино;
 деревня Андреевка;
 деревня Борисово;
 посёлок Возрождение;
 деревня Горностаево;
 деревня Городище-Юшково;
 деревня Куземкино;
 деревня Лыково;
 деревня Настасьино;
 деревня Новое;
 посёлок Осёнка;
 посёлок Индустрия;
 посёлок станции Непецино;
 село Пруссы;
 деревня Речки;
 деревня Санино;
 деревня Семёновское;
 село Шеметово;
 село Шкинь.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 1999 года посёлок рыбхоза «Осенка» переименован в посёлок Осенка.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Коломенского района